Jan zonder Vrees (hertog), hertog van Bourgondië van 1404 tot 1419
 Jan zonder Vrees (fictief persoon), een Antwerps folkloristisch figuur, waarover talrijke sagen de ronde deden
 Jan zonder vrees (film), een Vlaamse animatiefilm uit 1984 over de folklorefiguur, geregisseerd door Jef Cassiers
 Jan zonder Vrees (televisieserie), een Belgische televisieserie uit 1956